Обозначение БК-2 может подразумевать:
 БК-2 — советская произвольная винтовка разработки Ижевского машиностроительного завода.
 БК-2 — моторный катер-разведчик Военного ведомства Российской Империи, построенный в 1916 году.
 БК-2 — советский малый речной бронекатер № 149 проекта 1125 в составе Волжской флотилии, спущенный на воду летом 1943 года.
 БК-2 — модель наземного башенного крана грузоподъемностью до 2 тонн.
 БК-2 — модель пневматического бетонолома производства компании «Томский завод Кузнецова».